145445 Le Floch – asteroide della fascia principale
 Guillaume Le Floch – ciclista su strada francese